Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Alejandro Falla 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Marcos Baghdatis (Campione)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)

 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Paul Goldstein (semifinali)
 Santiago Ventura (secondo turno)
 Robin Vik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2005